Обо́рин — русская фамилия.

Известные носители 
 Оборин, Александр Антонович (1933—2008) — советский и российский геолог, биогеохимик, геомикробиолог.
 Оборин, Александр Васильевич (1908—1944) — подполковник, командир 438-го истребительного авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Оборин, Антон Иванович (1908—1977) — советский почвовед, декан геолого-географического и биологического факультетов ПГУ, основатель направления «Экология почв».
 Оборин, Владимир Антонович (1929—1995) — советский археолог, специалист по древней и средневековой истории Урала ПГУ.
 Оборин, Иван Иванович (1904—1967) — советский военачальник, полковник.
 
 Оборин, Сергей Григорьевич (род. 1956) — советский футболист, вратарь; российский тренер.
 Оборин, Степан Ильич (1892—1941) — советский военачальник, генерал-майор.